Danilo Astrua – militare italiano
 Giancarlo Astrua – ciclista su strada italiano
 Giovanna Astrua – soprano italiano